Torrente – in idrografia, corso d'acqua caratterizzato da un regime estremamente variabile

Persone
 Andrea Torrente (1908-1965) – giurista e magistrato italiano
 Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) – scrittore e accademico spagnolo
 Javier Torrente (1969) – allenatore di calcio argentino
 Marcos Giralt Torrente (1968) – scrittore spagnolo
 Raúl Torrente (2001) – calciatore spagnolo
 Vincenzo Torrente (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate
 Il torrente